Seznam korpusov z zaporedno številko 21.

Seznam 
 Pehotni
 21. korpus (Združeno kraljestvo)
 21. strelski korpus (ZSSR)
 21. korpus (Wehrmacht)
 21. gorski korpus (Wehrmacht)
 21. korpus (ZDA)
 21. korpus (Zvezna vojska ZDA)
 21. korpus (Avstro-Ogrska)
 21. korpus (Nemški imperij)
 21. korpus (Ruski imperij)
 21. gardni strelski korpus (ZSSR)
 21. korpus (Britanska Indija)
 21. korpus (Indija)
 21. korpus (Otomanski imperij)

 Mehanizirani/Oklepni/Tankovski
 21. mehanizirani korpus (ZSSR)
 21. tankovski korpus (ZSSR)

Glej tudi